

Patronyme 

 Giorgia Bronzini (née en 1983), coureuse cycliste italienne ;
 Giorgio Bronzini (né en 1990), joueur italien de rugby à XV et rugby à sept ;
 Giovanni Battista Bronzini (1925-2002), anthropologue et historien italien des traditions folkloriques italiennes ;
 Paule Bronzini (1900-2012), doyenne des Français du 8 juin au 29 août 2012.

Toponymes 

 Palais Bronzini,  palais du XVIIIe siècle situé à Matera, dans la région de Basilicate, dans le Sud de l'Italie.

Homonymie de patronyme italien